Граббс ():
 Граббс (Арканзас) — город, расположенный в округе Джексон (штат Арканзас, США).
 Граббс, Роберт  — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2005 год.